

Persone

Durov
 Nikolaj Durov (1980) – informatico e matematico russo
 Pavel Durov (1984) – imprenditore e programmatore russo, fratello di Nikolaj

Durova
 Nadežda Andreevna Durova nota anche come Aleksandr Durov e Aleksandr Andreevič Alexandrov (1783-1866) –  ufficiale russa